Barka –  fiume dell'Eritrea anche conosciuto come Barca
 Barka – ex provincia dell'Eritrea anche conosciuta come Barca
 Barka – città della Libia
 Barka – città dell'Oman

Pagine correlate 
 Barca (disambigua)